Сезон 2013-2014 в Ла Лізі — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Іспанії, що проходило між 17 серпня 2013 та 18 травня 2014 року. Участь у змаганні взяли 20 команд, у тому числі 3 команди, які попереднього сезону підвищилися у класі з Сегунди. За результатами сезону 17 команд продовжили виступи в елітному дивізіоні, а три найгірших клуби вибули до Сегунди.

Переможцем турніру стала мадридський «Атлетіко», який здобув свій ювілейний 10-й трофей національної першості та перервав десятирічне домінування в іспанському чемпіонаті «Барселони» та «Реала», які після сезону 2003–2004 не давали жодному іншому клубу виграти Ла Лігу. Цього сезону ці два клуби також були основними конкурентами «Атлетіко» у боротьбі за чемпіонство. «Барселона» навіть зберігала шанси на захист чемпіонського титулу до останнього туру, в якому їй було необхідно здолати «Атлетіко» в очній грі. Матч закінчився нічиєю, яка дозволила «Атлетіко» вперше за 18 років стати тріумфатором Ла Ліги.

Підсумкова турнірна таблиця 
{| align=center style="font-size: 90%; border-collapse:collapse" border=0 cellspacing=0 cellpadding=2
|- align=center bgcolor=#98A1B2
!width=40|
!width=40|
!width=220| Турнірна таблиця 2013—2014
!width=40|О
!width=40|І
!width=40|В
!width=40|Н
!width=40|П
!width=40|М+
!width=40|М-
!width=40|РМ
|-align=center style="background:#99CBFF;"
| 
||1.||style="text-align:left;"|«Атлетіко» (Мадрид)
||90||38||28||6||4||77||26||+51
|- align=center style="background:#AFEEEE;"
|
||2.||style="text-align:left;"|«Барселона»
||87||38||27||6||5||100||33||+67
|- align=center style="background:#AFEEEE;"
| 
||3.||style="text-align:left;"|«Реал Мадрид»
||87||38||27||6||5||104||38||+66
|- align=center style="background:#AFEEEE;"
|
||4.||style="text-align:left;"|«Атлетик» (Більбао)
||70||38||20||10||8||66||39||+27
|- align=center style="background:#B0FFB0;"
|
||5.||style="text-align:left;"|«Севілья»
||63||38||18||9||11||69||52||+17
|- align=center style="background:#B0FFB0;"
|
||6.||style="text-align:left;"|«Вільярреал»
||59||38||17||8||13||60||44||+16
|- align=center style="background:#B0FFB0;"
|
||7.||style="text-align:left;"|«Реал Сосьєдад»
||59||38||16||11||11||62||55||+7
|- align=center
|||8.||style="text-align:left;"|«Валенсія»
||49||38||13||10||15||51||53||-2
|- align=center
|||9.||style="text-align:left;"|«Сельта»
||49||38||14||7||17||49||54||-5
|- align=center
|||10.||style="text-align:left;"|«Леванте»
||48||38||12||12||14||35||43||-8
|- align=center
|||11.||style="text-align:left;"|«Малага»
||45||38||12||9||17||39||46||-7
|- align=center
|||12.||style="text-align:left;"|«Райо Вальєкано»
||43||38||13||4||21||46||80||-34
|- align=center
|||13.||style="text-align:left;"|«Хетафе»
||42||38||11||9||18||35||54||-19
|- align=center
|||14.||style="text-align:left;"|«Еспаньйол»
||42||38||11||9||18||41||51||-10
|- align=center
|||15.||style="text-align:left;"|«Гранада»
||41||38||12||5||21||32||56||-24
|- align=center
|||16.||style="text-align:left;"|«Ельче»
||40||38||9||13||16||30||50||-20
|- align=center 
|||17.||style="text-align:left;"|«Альмерія»
||40||38||11||7||20||43||71||-28
|- align=center style="background:#FFCCCC;"
|
||18.||style="text-align:left;"|«Осасуна»
||39||38||10||9||19||32||62||-30
|- align=center style="background:#FFCCCC;"
|
||19.||style="text-align:left;"|«Реал Вальядолід»
||36||38||7||15||16||38||60||-22
|- align=center style="background:#FFCCCC;"
|
||20.||style="text-align:left;"|«Реал Бетіс»
||25||38||6||7||25||36||78||-42
|}

Динаміка турнірного становища

Результати матчів
<div align=center>

</div align=center>

Чемпіони 
Футболісти «Атлетіко» (Мадрид), які протягом турніру були гравцями основного складу:
 Тібо Куртуа 
 Хуанфран 
 Філіпе Луїс 
 Дієго Годін 
 Жуан Міранда 
 Габі 
 Коке 
 Арда Туран 
 Тьягу Мендеш 
 Дієго Коста 
 Давід Вілья

Тренер: Дієго Сімеоне.

Бомбардири 

Найкращим бомбардиром Ла-Ліги сезону 2013—14 став португалець Кріштіану Роналду з мадридського «Реала», який записав до свого активу 31 гол, удруге у своїй кар'єрі ставши володарем Трофея Пічічі.

Примітки

Посилання 
 Прімера Дивізіон 2013–14 на RSSSF  

2013-14
2013 у футболі
2014 у футболі
2013 в іспанському спорті
2014 в іспанському спорті